Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vince Spadea e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1995
ATP Tour 1995